Филип Барри Томлинсон (, 1932) — американский ботаник и профессор биологии английского происхождения.

Биография 
Филип Барри Томлинсон родился в 1932 году. 

С 1949 по 1955 год Томлинсон учился в Лидском университете. В 1953 году он получил там степень бакалавра. В 1955 году Томлинсон получил степень доктора философии. С 1960 по 1971 год он был научным сотрудником Fairchild Tropical Botanic Garden, США. С 1971 по 2001 год он был профессором биологии Гарвардского университета.

Научная деятельность 
Филип Барри Томлинсон специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Tomlinson, PB; RE Spangler. 2002. Developmental features of the discontinuous vascular system in the rattan palm Calamus (Arecaceae-Calamoideae-Calamineae). Am. J. of Botany 89: 1128—1141.
 Tomlinson, PB; T Takaso. 2002. Seed cone structure in conifers in relation to development and pollination: a biological approach. Can. J. of Botany 80: 1250—1273.
 Tomlinson, PB 2002. The Biology of Trees Native to Tropical Florida. Second Edition. pp. 395. Impreso privadamente. Petersham, Massachusetts.
 Posluszny, U; PB Tomlinson. 2003. Aspects of inflorescence and floral development in the putative basal angiosperm Amborella trichopoda (Amborellaceae). Can. J. of Botany 81: 28—39.
 Tomlinson, PB; MH Zimmermann. 2003. Stem vascular architecture in the American climbing palm Desmoncus (Arecaceae-Arecoideae-Bactridinae). Bot. J. of the Linnean Society 142: 235—245.
 Tomlinson, PB; et al. 2005. Development of woody branch attachments in Schefflera (Araliaceae or Apiaceae). Am. J. of Botany 92; 1765—1773.
 Tomlinson P.B. 2006. The uniqueness of palms. Bot. J. of the Linnean Society 151: 5—14.
 Tomlinson, PB. 2006. Stem anatomy of climbing palms in relation to long distance transport. pp. 265–277. In J.T. Columbus et al. eds. Monocots; Comparative Biology and Evolution. Rancho Santa Ana Botanic Garden, Claremont, California.
 Tomlinson, PB. 2008. Crown structure in Araucariaceae.
 Philip B. Tomlinson. 1986. The Botany of Mangroves. Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 0-521-25567-8.

Примечания

Ссылки 
 The botany of mangroves

Ботаники по алфавиту
Ботаники США